VII Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn odbyły się w dniach 26-5 lutego 2006 roku w Szwajcarii. Uczestniczyło w nich 16 zespołów. Mistrzem Europy została reprezentacja Francji, która w wielkim finale pokonała Hiszpanię 31-23. Natomiast brązowy medal wywalczyła ekipa Danii, pokonując Chorwację 32-27. MVP mistrzostw wybrano Ivano Balica z Chorwacji. Najwięcej bramek – 51, zdobył Siarhei Rutenka ze Słowenii. Polska zajęła 10 miejsce w turnieju.

Hale 
 St. Gallen, Kreuzbleichhalle (4 500 miejsc)
 Bazylea, St. Jakobshalle (8 500 miejsc)
 Sursee/Lucerna, Sursee Stadthalle (3 500 miejsc)
 Berno, Wankdorfhalle (3 100 miejsc)
 Zurych, Hallenstadion (11 500 miejsc)

Faza wstępna

Grupa A (St. Gallen)

Grupa B (Bazylea)

Grupa C (Sursee/Lucerna)

Grupa D (Berno)

Faza zasadnicza

Grupa I (Bazylea)

Grupa II (St. Gallen)

Faza finałowa

Miejsce 5-6

Półfinały

Miejsce 3-4

Finał 

ZWYCIĘZCA ME 2006

Francja PIERWSZY TYTUŁ

Nagrody indywidualne

Końcowa klasyfikacja VII Mistrzostw Europy 2006

Linki zewnętrzne 
  

Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej
2006 w piłce ręcznej
2006 w Szwajcarii
Piłka ręczna w Szwajcarii
Sport w St. Gallen
Sport w Bazylei
Sport w Lucernie
Sport w Bernie